Джоббе, Паоло — итальянский куриальный кардинал и ватиканский дипломат.
 Церковь Сан-Джоббе — католическая церковь в Венеции.